У́лица Э́нгельса, у́лица Фри́дриха Э́нгельса — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Фридриха Энгельса.

Россия 
 Улица Энгельса — улица в Абакане.
 Улица Энгельса — улица в Балахне.
 Улица Энгельса — улица в Батайске.
 Улица Энгельса — улица в Богатом, Самарской области.
 Улица Энгельса — улица в Вологде.
 Улица Энгельса — улица в Верхнеуральске.
 Улица Фридриха Энгельса — улица в Воронеже.
 Улица Энгельса — улица в Данкове.
 Улица Энгельса — улица в Екатеринбурге.
 Улица Энгельса — улица в историческом районе Ягодная слобода Кировского района Казани.
 Улица Фридриха Энгельса — улица в Калининграде.
 Улица Фридриха Энгельса — улица в Калуге.
 Улица Энгельса — улица в Костроме.
 Улица Энгельса — улица в Краснодаре.
 Улица Энгельса — улица в Красноярске.
 Улица Энгельса — улица в Курске.
 Улица Энгельса — улица в Липецке.
 В Москве:
 В Центральном административном округе:
 улица Фридриха Энгельса  — улица в Басманном районе;
 В Новомосковском административном округе:
 улица Энгельса — улица в Мичуринце,
 улица Энгельса — улица в Щербинке.
 Улица Энгельса — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Энгельса — улица в Новороссийске.
 Улица Энгельса — улица в Новосибирске.
 Улица Энгельса — улица в Новочеркасске.
 Улица Энгельса — улица в Орле.
 Улица Энгельса — улица в Пензе.
 Улица Фридриха Энгельса — улица в Перми.
 Улица Фридриха Энгельса — улица в Петрозаводске.
Улица Энгельса — улица в Самаре. 
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Энгельса — улица в Сергиеве (Володарском).
 Улица Энгельса — улица в Стрельне.
 Улица Энгельса — улица в Саранске.
 Улица Энгельса — улица в Смоленске.
 Улица Фридриха Энгельса — улица в Сыктывкаре.
 Улица Энгельса — улица в Таганроге.
 Улица Фридриха Энгельса — улица в Туле.
 Улица Энгельса — улица в Ульяновске.
 Улица Энгельса — улица в Чебоксарах.
 Улица Энгельса — улица в Челябинске.
 Улица Энгельса — прежнее название (в 1920—1993 гг.) Воскресенской улицы в Архангельске.
 Улица Энгельса — прежнее название (до 2012 года) Преображенской улицы в Кирове (Вятке).
 Улица Энгельса — прежнее (в 1977—2015 гг.) название улицы Абдулхакима Исмаилова в Махачкале.
 Улица Фридриха Энгельса — прежнее название Звериницкой улицы в Павловске.
 Улица Энгельса — прежнее название Большой Садовой улицы в Ростове-на-Дону.
 Улица Энгельса — прежнее название Гостинодворской улицы в Старой Руссе.

Украина 
 Улица Энгельса — прежнее название Дубовецкой улицы в Виннице.
 Улица Энгельса — улица в Донецке.
 Улица Энгельса — прежнее название Образовательной улицы в Запорожье.
 Улица Энгельса — улица в Киеве.
 Улица Энгельса — прежнее название Спортивной улицы в Константиновке.
 Улица Энгельса — улица в Луганске.
 Улица Энгельса — прежнее (в 1940—1941 и 1944—1992 годах) название улицы Коновальца во Львове.
 Улица Энгельса — прежнее название Константиновской улицы в Мариуполе.
 Улица Энгельса — прежнее название улицы Амвросия Ждахи в Николаеве.
 Улица Энгельса — прежнее название Садовой улицы в Николаеве.
 Улица Энгельса — прежнее название улицы Олеся Гончара в Полтаве.
 Улица Энгельса — прежнее название (до 2015 г.) Рождественской улицы в Харькове
 Улица Энгельса — прежнее название улицы Василия Стуса в Херсоне.
 Улица Энгельса — улица в Феодосии.

Белоруссия 
 Улица Энгельса — улица в Бобруйске.
 Улица Энгельса — улица в Гродно.
 Улица Энгельса — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Энгельса — улица в Алма-Ате.
 Улица Энгельса — улица в Риддере.

См. также 
 Проспект Энгельса (значения)
 Улица Карла Маркса
 Улица Фридриха